Samhaber ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Samhaber (1861–1941), deutscher Fotograf
 Edward Samhaber (1846–1927), österreichischer Literaturhistoriker, Lyriker, Dramatiker
 Ernst Samhaber (1901–1974), deutscher Historiker, Journalist (spezialisiert auf die USA und Südamerika) und Wirtschaftspublizist
 Franz Samhaber (1863–1948), bayerischer Generalleutnant
 Joseph Samhaber (1833–1893), deutscher Fotograf und Maler
 Otto Samhaber (* 1869), deutscher Fotograf